Титовская волость — название ряда административно-территориальных единиц в Российской империи и СССР:

 Титовская волость — в составе Калужской губернии, Лихвинский уезд
 Титовская волость — в составе Пензенской губернии, Нижнеломовский уезд
 Титовская волость — в составе Томской губернии, Барнаульский уезд
 Титовская волость — в составе Томской губернии, Кузнецкий уезд